Ко́жин — русская фамилия; женская форма Кожина.

Известные носители

А 
 
 Кожин, Алексей Никитич (1738—1805) — вице-губернатор Новгородской и Санкт-Петербургской губерний, сенатор, действительный тайный советник.
 Кожин, Артём Александрович (род. 1974) — российский дипломат.

Б

В 
 Кожин, Валентин Васильевич (1943—1992) — советский дирижёр.
 Кожин, Василий Иванович (в монашестве Гермоген; 1880—1954) — епископ Русской православной церкви.
 
 Кожин, Всеволод Владимирович (1888—1945) — белоэмигрант, коллаборационист, один из основателей «Русского национального комитета» (1933).

Г 
 Кожин, Григорий Васильевич (в монашестве Геннадий; ум. 1477) — епископ Русской православной церкви, епископ Тверской.

Е 
 Кожин, Евгений Алексеевич (1950—2016) — советский регбист.

И 
 Кожин, Иван Акимович (1906—1994) — сотрудник советских органов охраны правопорядка, министр внутренних дел Башкирской АССР, комиссар милиции 2-го ранга.

М 
 
 Кожин, Митрофан Никитич (в монашестве — Моисей; 1868—1931) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.

Н 
 Кожин, Никита — российский картограф XVIII века.

О 
 Кожин, Олег Анатольевич (род. 1972) — генерал-майор Росгвардии.
 Кожин, Олег Игоревич (род. 1981) — российский писатель.

П

С 
 Кожин, Семён Леонидович (род. 1979) — российский художник, живописец и график, декоратор.
 Кожин, Сергей Алексеевич (1769—1807) — русский военачальник, генерал-адъютант ЕИВ, генерал-майор. Герой Наполеоновских войн. Кавалер ордена святого Георгия III-й степени и Золотого оружия «За храбрость».

Ф 
 Кожин, Фома (?—1921) — повстанческий атаман, анархист.

См. также 
 Кожины